Altibox Norway Chess 2018 — шостий щорічний міжнародний шаховий турнір, що проходив з 27 травня по 8 червня 2018 року в місті Ставангер (Норвегія) за участі 10 шахістів. Переможцем турніру став американський шахіст Фабіано Каруана.

Категорія турніру — ХХІІ (середній рейтинг — 2790,6).

Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів, потім 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 61-го.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на травень 2018 року

Бліц-турнір жеребкування 
Для визначення стартових номерів учасників, замість традиційного жеребкування був проведений бліц-турнір (контроль часу: 3 хвилини + 2 секунди на хід).

Підсумкова таблиця бліц-турніру

Рух за турами

Турнірна таблиця

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
  Результати бліц-турніру 
 Партії турніру на chessdom 
 Партії турніру на chessbomb 
 Турнір на chesspro.ru 
 Форум на chesspro.ru

Примітки 

Шахові турніри 2018
Ставангер (шаховий турнір)
Травень 2018
Червень 2018
2018 у Норвегії